Платон — давньогрецький філософ.
 Платон — давньогрецький комедіограф.
 Ніколаос Платон — грецький археолог.
 Платон (Артемюк) — єпископ УАПЦ.

 Платон Євген Васильович
 Платон Руслан Сергійович